Łukowa (gromada w powiecie biłgorajskim)
 Łukowa (gromada w powiecie jędrzejowskim)
 Łukowa (gromada w powiecie leskim)
 Łukowa (gromada w powiecie tarnowskim)